Szwajcaria:
 Seon – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Lenzburg

Osoby:
 Baek Myeong-seon – południowokoreańska siatkarka
 Choi Sang-seon – południowokoreański zapaśnik
 Hwang Kyung-seon – południowokoreańska mistrzyni taekwondo
 Moon Ho-seon – południowokoreański zapaśnik
 No Gyeong-seon – południowokoreański zapaśnik
 Song Hwa-seon – południowokoreańska łyżwiarka
 Yang Hak-seon – południowokoreański gimnastyk
 Yun Bo-seon – prezydent Korei Południowej

Inne:
 Seon – koreańskie imię